Басё (1644—1694) — японский поэт
 Басё — турнир по профессиональному сумо
 Банан басё - , японский банан.